Die Abkürzung FOV steht für

 Field of view, ein in der Optik gebräuchlicher Ausdruck für das Sichtfeld eines optischen Gerätes
 Flüchtige organische Verbindungen

FOV